Анто́новский сельсове́т и Анто́новский се́льский сове́т — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

Белоруссия

Могилёвская область 
 Антоновский сельсовет Чаусского района

Российская Федерация

Амурская область 
 Антоновский сельсовет Архаринского района
 Антоновский сельсовет Завитинского района

Белгородская область 
 Антоновский сельсовет Грайворонского района (преобразован в 1990-х в сельский округ)

Волгоградская область 
 Антоновский сельсовет Октябрьского района

Омская область 
 Антоновский сельсовет Нижнеомского района (преобразован в первой половине 2000-х в сельский округ)

Приморский край 
Преобразованы в сельские администрации.

 Антоновский сельсовет Кировского района
 Антоновский сельсовет Чугуевского района

Татарстан 
 Антоновский сельсовет Спасского района (упразднён в 2005 году)

Тверская область 
 Антоновский сельсовет Молоковского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Украина 

Упразднены.

Запорожская область 
 Антоновский сельский совет Вольнянского района

Сумская область 
 Антоновский сельский совет Ямпольского района

См. также